Force majeure henviser til flere artikler:
 Force majeure, et retsprincip
 Force majeure (film fra 1989), en fransk film
 Force Majeure (film fra 2014), en svensk film
 Force Majeure (Tangerine Dream-album), et album fra 1979